Washington County je jméno 30 okresů v USA:

 Washington County (Alabama)
 Washington County (Arkansas)
 Washington County (Colorado)
 Washington County (Florida)
 Washington County (Georgie)
 Washington County (Idaho)
 Washington County (Illinois)
 Washington County (Indiana)
 Washington County (Iowa)
 Washington County (Kansas)
 Washington County (Kentucky)
 Washington County (Maryland)
 Washington County (Maine)
 Washington County (Minnesota)
 Washington County (Missouri)
 Washington County (Mississippi)
 Washington County (Nebraska)
 Washington County (New York)
 Washington County (Severní Karolína)
 Washington County (Ohio)
 Washington County (Oklahoma)
 Washington County (Oregon)
 Washington County (Pensylvánie)
 Washington County (Rhode Island)
 Washington County (Tennessee)
 Washington County (Texas)
 Washington County (Utah)
 Washington County (Virginie)
 Washington County (Vermont)
 Washington County (Wisconsin)